Ruotsinluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruotsinluoto (halvö), Egentliga Finland, 
 Ruotsinluoto (ö), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar